Albert Einstein – fizyk teoretyczny
 einstein (symbol Es) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców
 ajnsztajn (einstein) – jednostka liczności fotonów
 Alfred Einstein – muzykolog niemiecki
 Obserwatorium Einstein – teleskop kosmiczny
 Einstein@Home – projekt przetwarzania rozproszonego
 Einstein (film) – film w reżyserii Liliany Cavani
 (2001) Einstein – planetoida